Fulmar puede referirse a:

 Fulmarus, un género de aves.
 Fulmar, un tipo de cohete sonda británico.
 Fulmar, buque de operaciones especiales del Servicio de Vigilancia Aduanera.
 Aerovision Fulmar, vehículo aéreo no tripulado.
 Fairey Fulmar, caza embarcado británico en servicio entre 1940 y 1945.